Dancehall, een muziekstijl
 Raggamuffin (single), een single van Selah Sue
 Raggamuffin (ep), een ep van Selah Sue